C19H16ClNO4 – formula molecolare della clometacina
C19H16ClNO4 – formula molecolare dell'indometacina

Formule molecolari